L'adjectif andalou se rapporte, selon le contexte :
 de l'Espagne moderne : Andalousie (Autonomie espagnole) | Histoire de l'Andalousie ;
 de la péninsule ibérique mauresque : al-Andalus (711-1492) | Histoire d'al-Andalus ; 
 à la culture de la civilisation qui a marqué cette partie de l'Europe occidentale (exemple : Musique arabo-andalouse) ;
 à une ancienne race chevaline : l'andalou, depuis séparé en deux races : le pure race espagnole et le lusitanien;
 à un dialecte de l'espagnol : l'andalou ;
à un ancien dialecte arabe : l'arabe andalou.
à une musique originaire d'al-Andalus, elle est qualifiée d'andalou, de musique andalouse ou de Musique arabo-andalouse.